José Pinto  – attore portoghese
 José Pinto – marciatore portoghese
 José M. Pinto – calciatore spagnolo
 José Pinto – calciatore honduregno
 José Pinto – rugbista a 15 portoghese